Немецкие подводные лодки
 U-23 (1913)
 U-23 (1936)
 U-23 (S172) — немецкая подводная лодка послевоенного времени.